Łukasz Szczurek (ur. 1 kwietnia 1988 w Sanoku) – polski biathlonista.

Życiorys 
Absolwent Gimnazjum Sportowego w Iwoniczu oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Łukasz Szczurek pochodzi z Iwonicza-Zdroju i reprezentuje barwy klubu BKS Wojsko Polskie w Kościelisku. Jest żołnierzem Wojska Polskiego.

Kariera sportowa 
Swoją karierę rozpoczął w Iwonickim Klubie Narciarskim „Górnik Iwonicz-Zdrój”. Jego pierwszymi trenerami byli Jan Murdzek oraz Edward Jakieła (ojciec reprezentantki polski juniorek Katarzyny Jakieły).

W 2007 roku zdobył złoty medal na Biatlonowych Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w biegu indywidualnym na dystansie 12,5 km we włoskim Martello. Miał zadebiutować w Pucharze Świata w Pokljuce, lecz IBU nie wyraziło zgody. Znalazł się w kadrze na MŚ w Östersund 2008, gdzie wystąpił na trzeciej zmianie w sztafecie 4x7,5 km i razem z (Adamem Kwakiem, Krzysztofem Pływaczykiem i Tomaszem Sikorą) zajął 17. miejsce w stawce 24 startujących reprezentacji.

W sezonie 2007/2008 zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy juniorów w Biathlonie, zajmując również drugie miejsce w klasyfikacji końcowej sprintu.

Zadebiutował w Pucharze Świata 2008/2009 w inauguracyjnych zawodach w Östersund, zajmując 94. miejsce w biegu indywidualnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Szczegółowo

Mistrzostwa świata

Starty Ł.Szczurka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa Świata Juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach

Puchar IBU

Miejsca w poszczególnych konkursach

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Ludzie urodzeni w Sanoku
Ludzie związani z Iwoniczem-Zdrojem
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1988
Ludzie związani z Kościeliskiem